Владимир Моряков:
 Моряков, Владимир Иванович (род. 1946) — доктор исторических наук, профессор исторического факультета МГУ.
 Моряков, Владимир Михайлович (род. 1946) — депутат Государственного Совета Удмуртской Республики третьего и четвёртого созывов.
 Примечания